Thulin är ett svenskt efternamn, som kan skrivas på olika sätt. Den 31 december 2014 var följande antal personer bosatta i Sverige med namnvarianterna
 Thulin 2 370
 Tulin 38
 Tullin 6 
Tillsammans blir detta 2 414 personer.

Personer med efternamnet Thulin eller med varianter av detta namn
 Anna Thulin, gift Hellström och Oscàr (1875–1915), operasångerska
 Anna Thulin (1904–1996), teckningslärare, illustratör och formgivare

 Camilla Thulin (född 1961), modeskapare och författare
 Carl Thulin, flera personer
 Carl Thulin (1879–1948), blindfilantrop
 Carl Thulin (1871–1921). svensk filolog
 Carl Tulin (1748–1808), konsul och målare
 Carl Thulin (fotbollsspelare) (född 1999)
 Carl Thulin (ingenjör) (1887–1972), väg- och vattenbyggnadsingenjör
 Carl Gustav Thulin (1845–1918), redare
 Christian Braunmann Tullin (1728–1765), norsk författare och ämbetsman

 Ebba Thulin-Langaard (1911–1988), målare och tecknare
 Einar Thulin, flera personer
 Einar Thulin (1883–1941) (1883–1941), ämbetsman och politiker
 Einar Thulin (friidrottare) (1896–1963), höjdhoppare
 Einar Thulin (1910–2005) (1910–2005), ämbetsman
 Elsa Thulin (1887–1960), författare och översättare
 Emil Thulin (1870–1961), präst
 Enoch Thulin (1881–1919), flygpionjär och industriledare
 Erik Thulin (född 1974), polis och deckarförfattare
 Folke Thulin (1897–1979), civilingenjör och direktör

 Gabriel Thulin (1865–1957), regeringsråd
 Georg Thulin (1902–1990), polis och ämbetsman
 Gustaf Thulin (1876–1961), skeppsklarerare

 Hans Thulin (född 1948), affärsman
 Hans-Christian Thulin (född 1977), skådespelare
 Helene Thulin (född 1954), svensk-amerikansk evangelist och sångare

 Inge Thulin (född 1953), svensk–amerikansk företagsledare
 Ingrid Thulin (1926–2004), skådespelare, manusförfattare och regissör

 Jacob Tullin Thams (1898–1954), norsk backhoppare
 Jeanette Thulin Claesson (född 1975), svensk-amerikansk kristen musiker och låtskrivare
 Johan Edvard Augustin Thulin (1852–1886), bildhuggare
 Jonathan Thulin (född 1988), svensk-amerikansk kristen sångare, musiker och låtskrivare
 Josef Thulin (1875–1965), militär och gymnastikpedagog
 Jöns Thulin (1867–1963), målare och konsthantverkare
 Jöns Persson Thulin (1871–1955), dekorationsmålare, målare och tecknare

 Karin Thulin (född 1938), dansare, dansterapeut, koreograf och pedagog
 Kristina Thulin (född 1967), journalist och författare

 Louise Thulin (1945–2018), översättare

 Maria Thulin (född 1964), journalistutbildad författare
 Mats Thulin (född 1948), botaniker
 Mats Thulin (konstnär) (1910–1943), målare och tecknare
 Mildred Thulin (född 1941), centerpartistisk politiker
 Morgan Thulin (född 1952), amerikansk evangelist och sångare

 Olof Thulin, flera personer
 Olof Thulin (präst i Lunds stift) (1827–1909)
 Olof Thulin (jurist) (1897–1983)
 Olof Thulin (präst i Växjö stift) (1906–1992)
 Ove Thulin (1920–2012), jurist

 S Ola Thulin (född 1946), psykiater
 Siv Thulin (1922–1966), skådespelare
 Sten Gustaf Thulin (1914–2006), industriman och uppfinnare
 Svante Thulin (1837–1918), dekorationsmålare
 Sven Thulin (1887–1983), bokförläggare

 Tobias Thulin (född 1995), handbollsmålvakt

Orter
 Tullins, kommun i departementet Isère i regionen Auvergne-Rhône-Alpes i sydöstra Frankrike.

Företag, organisationer och andra verksamheter
 AB Thulinverken (till 1919 Aktiebolaget Enoch Thulins Aeroplanfabrik), Landskrona, Sveriges första flygplanstillverkare, grundad 1912
 Thulins flygskola, Ljungbyhed, grundad 1915.
 Nordström & Thulin AB, svenskt rederi, grundat 1850.
 Nordström & Thulins hus, byggnad vid Skeppsbron 34 i Stockholm, kvarteret Phoebus.

Utmärkelser
 Elsa Thulins översättarpris till översättare av skönlitteratur såsom belöning för framstående översättargärning
 Ingrid Thulin-stipendiet till Ingrid Thulins minne
 Thulinmedaljen för flygteknisk eller rymdteknisk gärning

Bilar och flygplan producerade av Enoch Thulin och Thulinverken

Bilar
 Thulin Typ A (bil)

Flygplan
 Thulin Typ A
 Thulin Typ B
 Thulin Typ C
 Thulin Typ D
 Thulin Typ E
 Thulin Typ FA
 Thulin Typ G
 Thulin Typ GA
 Thulin Typ H
 Thulin Typ K
 Thulin Typ L
 Thulin Typ LA
 Thulin Typ M
 Thulin Typ N
 Thulin Typ NA

Biologi

Auktorer
 Thulin (auktor)

Botanik
 Dicoma thuliniana, tistelliknande växtart inom familjen korgblommiga växter (Asteraceae).

Zoologi
 Thulinius, ett släkte av trögkrypare inom familjen Hypsibiidae.

Källor

Efternamnsförgreningssidor
Svenska efternamn